31. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 31. Raketenarmee (Rote Armee), seit 1970 in Orenburg
 31. Armee (Japanisches Kaiserreich)
 31. Armee (Volksrepublik China)